Domenico Pogliani – presbitero italiano
 Giuseppe Pogliani – politico italiano
 Luigi Pogliani – ciclista su strada italiano